El acrónimo Conasida puede referirse a diversos organismos de salud como:

Comisión Nacional del Sida de Chile;
Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA de México